De originele titel van De kat met de hoed, een kinderboek van Dr. Seuss.
The Cat in the Hat (televisie) een animatiespecial gebaseerd op bovengenoemd boek.
The Cat in the Hat (film), een verfilming van bovengenoemd boek
The Cat in the Hat (computerspel), een computerspel
The Cat in the Hat (attractie), een attractie in Islands of Adventure